Иго Велики или Хуго Велики (898 — 16. јун 956) је био војвода и гроф Париза (922—956). Био је син Робера I, краља северне Француске и Беатрисе де Вермандоа. Због своје беле пути понекад са назива и Иго Бели. Био је велики француски државник и можда је имао моћ већу од тадашњих француских краљева. Од њега је потицала династија Капета.

Биографија

Побуна против краља Рудаолфа од Француске 
Јануара 936. Иго је позвао Луја IV да дође у Француску и преузме власт. Дана 19. јуна у недељу, после збацивања француског краља Рудолфа, а Луј је крунисан у Лаону. Нови краљ му је 25. јула дао на управу северну Француску, а Иго се крунисао 26. децембра.

Побуна против краља Луја IV од Француске 
Иго је, кад је схватио да је моћнији од краља дигао побуну и у савезу са војводом од Лорене напао Луја, који је у то време био у сукобу са светим римским царем Отоном Великим и није могао да се бави државним питањима. Луј је покушао да угучи побуну, али код Ремса је 940. године доживео понижавајући пораз. Године 945. је чак заробљен и поверен на чување Теобалду д'Блуа. Иго је под притиском Отона Великог (са којим је 941. године Луј склопио мир) морао да га ослободи, а Луј му се одужио тако што му је дао град Лаон. Луј је 948. године на Ингелхајмском сабору екскомуницирао Игоа.

Иго као тутор краља Лотара II од Француске 
Луја је 10. септембра 954. године на престолу наследио син Лотар II. Иго је, пошто је краљ био малолетан, проглашен за његовог тутора. Игоу су враћени сви његови поседи, а можда су чак и постали већи. Постао је најмоћнији племић у Француској, а његова моћ је била толика да се крунисао за грофа Париза.

Умро је 16. јуна 956. године. Наследио га је син Иго Капет.

Генеалогија 

</center>
</div></div>

Литература 
 Карл Фердинанд Вернер, Порекло пре миленијума, Историја Француске под руководством Жан Фавиера, вол. 1, Париз, 1984.
 Карл Фердинанд Вернер, « Први анжујски Робертини (IX и почетком X века) », Оливиер Гуилот и Роберт Фавро, Први долине Лоаре и Аквитаније Роберта Форта низ научних радова одржаих у Анжеу у септембру 1987. , Поатје, 1997., « Музеј у Поатјеу », 5 серија, IV.
 

Рођени 898.
Умрли 956.
Историја Француске у средњем веку
Војводе Аквитаније
Владари у Европи у X веку